Galambos Ferenc (?–1713)  a Rákóczi-szabadságharc tábornoka, szenátor 
Galambos Ferenc (1910–1988)  jogtanácsos, irodalomtörténész, bibliográfus
Galambos Ferenc (1919–2017) nagyprépost, kanonok, címzetes esperes, plébános